Ваку́льский (, ) — белорусская и украинская фамилия. 

Известные носители:
 Вакульский, Александр Васильевич (1922—1990) — Герой Советского Союза.
 Вакульский, Иван Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5725; 1 декабря 1838.
 Вакульский, Пётр Павлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5103; 1 декабря 1835.

 Амфилохий (Вакульский) (1862—1933) — епископ Северо-Американской метрополии.